Dennis Everberg (né le  à Västerås en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Västerås hockey, il rejoint les équipes de jeunes du Rögle BK. Il débute avec l'équipe première dans l'Elitserien lors de la saison 2009-2010. L'équipe est reléguée en Allsvenskan, le deuxième niveau national à l'issue de la saison. Le , il signe un contrat avec l'Avalanche du Colorado. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec l'Avalanche chez le Wild du Minnesota. Après cinq matchs, il est envoyé aux Monsters du lac Érié, club ferme de l'Avalanche dans la Ligue américaine de hockey. Il inscrit trois points en cinq matchs avant d'être rappelé par Colorado. Il marque son premier but et point dans la LNH le  face aux Ducks d'Anaheim.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Rögle BK || Elitserien || 12|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Rögle BK || Allsvenskan || 41|| 5|| 7|| 12|| 18|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| Rögle BK || Allsvenskan || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 10|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 2012-2013|| Rögle BK || Elitserien || 55|| 5|| 3|| 8|| 47|| 10|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| Rögle BK || Allsvenskan || 47|| 17|| 17|| 34|| 30|| 16|| 8|| 3|| 11|| 12
|-
| 2014-2015|| Avalanche du Colorado || LNH ||55 ||3 || 9|| 12||10 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || Monsters du lac Érié || LAH||12 ||5 ||2 || 7||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 54||15 ||25 || 40|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Avalanche du Colorado || LNH ||15 ||0 || 0|| 0|| 0||-|| -|| -|| -|| - 
|-
|2016-2017|| Vaxjo Lakers HC || SHL||52 || 18 || 19 || 37 || 53 || 6 || 0 || 3 || 3 || 27
|-
| 2017-2018 || Avangard Omsk || KHL || 34 || 6 || 3 || 9 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 16 || 5 || 2 || 7 || 6 || 5 || 0 || 2 || 2 || 8 
|-
| 2018-2019 || Moose du Manitoba || LAH || 11|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || EV Zoug || NLA || 31|| 12|| 16|| 28|| 58|| 10|| 4|| 4|| 8|| 14
|-
|2019-2020 || Rögle BK || SHL || 43 || 16 || 16 || 32 || 38 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Rögle BK || SHL || 44 || 17 || 15 || 32 || 34 || 12|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
|2021-2022 || Rögle BK || SHL  ||  || 

| 70 || 3 || 9 || 12 || 10 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2017 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 6 || 2 || 1 || 3 || 0 || +1|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2018 || align=left| Suède || align=left|Jeux olympiques || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 || +3|| align=left| place
|-
| 2018|| align=left| Suède || align=left|Championnat du monde ||10 ||1 ||1 ||2 ||2 || +3|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 || align=left| Suède || align=left|Jeux olympiques || || || || || || || align=left|

Références 

Naissance à Västerås
Naissance en décembre 1991
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Rögle BK
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Rampage de San Antonio
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du EV Zoug
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022